Шавана́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Ліможа, 26 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 126,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шавана на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шавана на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез